Хули — многозначное слово.

 хули — народ в Папуа — Новой Гвинее.
 хули — язык народа хули.
 Хули, Гули  — село в Ингушетии.
 Хули — город в Перу.
  — район в Перу с центром в городе Хули.
 территориальная прелатура Хули — территориальная прелатура Римско-Католической церкви с центром в городе Хули.
 Хули — район города Сямынь в провинции Фуцзянь, КНР.
 , Хулей — фамилия английского происхождения.
 Хули — уменьшительное испаноязычное имя.
  — Хулиан Серда Висенте, испанский футболист.
 Эль Хули — Хулиан Лопес Эскобар, испанский матадор.
 хули () — одно из названий блюда индийской кухни самбар.

См. также 
 А Хули — персонаж романа Виктора Пелевина «Священная книга оборотня».
 Хули-цзин — в китайской традиционной мифологии лиса-оборотень.
 Хуле — коммуна в Норвегии.
 Хулли
 Хуля — многозначное слово.
 Хуль
 Хула — многозначное слово.
 Хуло — посёлок городского типа в Грузии.
 Хулио — имя и фамилия испанского происхождения.
 Хулия — имя и фамилия испанского происхождения.
 Хьюли:
  — фамилия английского происхождения.
  — деревня и община в Англии.
 Хуэйли:
 Хуэйли () — уезд Ляншань-Ийского автономного округа провинции Сычуань, КНР.
 , Хуэй Ли () — индийский монах, основатель монастыря .
 , Warrior () — торговая марка обуви.
 Хул-Юган — название нескольких рек в Ханты-Мансийском АО России.